|-
| (7501) Фарра (Farra) ||  || 9 ноября 1996 || Фарра-д’Изонцо || - 
|-
| (7502) Аракида (Arakida) ||  || 15 ноября 1996 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
|  ||  || 7 ноября 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7504) Кавакита (Kawakita) ||  || 2 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7505) Фурусё (Furusho) ||  || 3 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7506) Луб (Lub) || 4837 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7507) Израиль (Israel) || 7063 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7508) Icke || 2327 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7509) Гамзатов (Gamzatov) || 1977 EL || 9 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|  ||  || 27 октября 1978 || Паломар || C. M. Olmstead
|-
| (7511) Patcassen ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7512) Monicalazzarin ||  || 15 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 5 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7514) 1986 ED || 1986 ED || 7 марта 1986 || Kobuchizawa || М. Иноуэ, О. Мурамацу, Т. Урата
|-
| (7515) Marrucino ||  || 5 марта 1986 || Ла-Силья || Дж. де Санктис
|-
| (7516) Kranjc || 1987 MC || 18 июня 1987 || Сан-Витторе || -
|-
| (7517) Alisondoane || 1989 AD || 3 января 1989 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (7518) 1989 FG || 1989 FG || 29 марта 1989 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Фурута
|-
| (7519) Paulcook ||  || 31 октября 1989 || Stakenbridge || Брайан Мэннинг
|-
| (7520) 1990 BV || 1990 BV || 21 января 1990 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
|  ||  || 24 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7522) 1991 AJ || 1991 AJ || 9 января 1991 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
|  ||  || 8 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 14 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7525) Киёхира (Kiyohira) || 1992 YE || 18 декабря 1992 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (7526) Оцука (Ohtsuka) || 1993 AA || 2 января 1993 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (7527) Marples || 1993 BJ || 20 января 1993 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (7528) Хускварна (Huskvarna) ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (7529) Ваньоцци (Vagnozzi) || 1994 BC || 16 января 1994 || Коллеверде ди Гвидония || - 
|-
| (7530) Мидзусава (Mizusawa) ||  || 15 апреля 1994 || Китами  || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7531) Пекорелли (Pecorelli) || 1994 SC || 24 сентября 1994 || Стронконе || - 
|-
| (7532) Пелгримов (Pelhrimov) ||  || 22 октября 1995 || Клеть || М. Тихи
|-
| (7533) Seiraiji ||  || 25 октября 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
|  ||  || 16 октября 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
|  ||  || 16 ноября 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7536) Фаренгейт (Fahrenheit) ||  || 21 ноября 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7537) Сольве (Solvay) ||  || 17 апреля 1996 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7538) Zenbei ||  || 15 ноября 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 6 декабря 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 9 января 1997 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7541) Nieuwenhuis || 4019 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7542) Джонпонд (Johnpond) || 1953 GN || 7 апреля 1953 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (7543) Прилида (Prylis) || 1973 SY || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7544) Типографиянаука (Tipografiyanauka) ||  || 16 октября 1976 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (7545) Smaklosa || 1978 OB || 28 июля 1978 || Маунт-Стромло || К.-И. Лагерквист
|-
| (7546) Meriam ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (7547) Martinnakata ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (7548) Энгстром (Engstrom) ||  || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (7549) Woodard ||  || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (7550) Woolum ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7551) Edstolper ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7552) Sephton ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7553) Буйе (Buie) || 1981 FG || 30 марта 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7554) Джонспенсор (Johnspencer) || 1981 GQ || 5 апреля 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7555) Венволков (Venvolkov) ||  || 28 сентября 1981 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (7556) Перинальдо (Perinaldo) ||  || 18 марта 1982 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 21 марта 1982 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7558) Юрлов (Yurlov) ||  || 14 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (7559) Кирстинмейер (Kirstinemeyer) || 1985 VF || 14 ноября 1985 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (7560) Spudis || 1986 AJ || 10 января 1986 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (7561) Patrickmichel ||  || 7 октября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7562) Kagiroino-Oka ||  || 30 ноября 1986 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (7563) 1988 BC || 1988 BC || 16 января 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (7564) Gokumenon || 1988 CA || 7 февраля 1988 || Кавалур || R. Rajamohan
|-
| (7565) Zipfel ||  || 14 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (7566) 1988 SP || 1988 SP || 18 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 13 октября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 7 ноября 1988 || Окутама || Ц. Хиоки, Н. Кавасато
|-
| (7569) 1989 BK || 1989 BK || 28 января 1989 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (7570) 1989 CP || 1989 CP || 5 февраля 1989 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (7571) Weisse Rose ||  || 7 марта 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (7572) Znokai || 1989 SF || 23 сентября 1989 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7573) Basfifty || 1989 VX || 4 ноября 1989 || Stakenbridge || Брайан Мэннинг
|-
|  ||  || 20 ноября 1989 || Симидзу || В. Какэи, М. Кидзава, Т. Урата
|-
| (7575) Kimuraseiji || 1989 YK || 22 декабря 1989 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (7576) 1990 BN || 1990 BN || 21 января 1990 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
|  ||  || 24 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7578) Георгбём (Georgbohm) ||  || 22 сентября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 14 октября 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7580) Schwabhausen ||  || 13 октября 1990 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
| (7581) Юдович (Yudovich) ||  || 14 ноября 1990 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (7582) 1990 WL || 1990 WL || 20 ноября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (7583) Розеггер (Rosegger) ||  || 17 января 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (7584) Осецкий (Ossietzky) ||  || 9 апреля 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7586) Бисмарк (Bismarck) ||  || 13 сентября 1991 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
| (7587) Векман (Weckmann) ||  || 2 февраля 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 24 марта 1992 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
|  ||  || 16 сентября 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (7590) Aterui ||  || 16 октября 1992 || Китами  || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 18 ноября 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7592) Такинэмати (Takinemachi) ||  || 23 ноября 1992 || Такане || С. Отомо
|-
|  ||  || 21 ноября 1992 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7594) Сотаро (Shotaro) ||  || 19 января 1993 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (7595) Векшё (Vaxjo) ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (7596) Юми (Yumi) || 1993 GH || 10 апреля 1993 || Китами  || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7597) Сигэми (Shigemi) || 1993 GM || 14 апреля 1993 || Такане || С. Отомо
|-
| (7598) 1994 CS || 1994 CS || 4 февраля 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7599) Мунари (Munari) || 1994 PB || 3 августа 1994 || Сан Марселло || А. Боаттини, М. Томбелли
|-
| (7600) Вакки (Vacchi) ||  || 9 сентября 1994 || Коллеверде ди Гвидония || Винченцо Казулли
|}